Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 8. Wahlperiode von 1996 bis 1998.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1996
Malta, Parlamentsabgeordnete #1996